Anna (heilige)
Saint Anne (Alderney)
St. Anne (Illinois)
Sint Annaparochie

Zie ook
Sint Anna
Sint-Anna
Sint-Annen